Air (englisch und französisch für „Luft“) steht für:

 Air (Computerspiel), ein Computerspiel und Anime
 Air (2015), US-amerikanischer Science-fiction-Film
 Air (2023), US-amerikanisches Filmdrama
 Airport (Diskothek) in Würzburg (kurz „Air“)
 Namensbestandteil einiger Fluggesellschaften, siehe Liste von Fluggesellschaften
 ehemaliger Name der Achterbahn Galactica (Alton Towers)

Musik:
 Air (Jazztrio), ein amerikanisches Jazztrio
 Air (französische Band), ein französisches Electronica-Duo
 Air (Fusionband), eine amerikanische Fusionband
 Air (Musik), eine musikalische Form
besonders: "Air (auf der G-Saite)" der Orchestersuite #3 in D-Dur von Johann Sebastian Bach
 Air (Sänger), Projekt eines japanischen Sängers

Spitznamen:
 Air Bäron, Spitzname für den deutschen Fußballspieler Karsten Bäron
 Air Jordan, Spitzname für den Basketballspieler Michael Jordan

Familienname:
 Donna Air (* 1979), britische Schauspielerin

Aïr steht für:
 Aïr, ein Gebirge in Niger
 Sultanat Aïr, ein Sultanat in Niger

AIR steht für:
 Adobe Integrated Runtime (AIR), früher Adobe Apollo zum Erstellen von Desktop Rich Internet Applications
 All India Radio, den staatlichen Rundfunksender Indiens
 Annals of Improbable Research, eine Zeitschrift für wissenschaftlichen Humor
 Artist in Residence
 Ausschuss für Innenraumrichtwerte (Umweltbundesamt), bewertet Verunreinigungen der Innenraumluft und setzt bundeseinheitliche Richtwerte fest.

A.I.R steht für:
 Austrian Ice Racers, den Titel der Website austrian-ice-racers.com des Österreichischen Eisschnelllauf Verbands 

A.I.R. steht für:
 Digidesign Advanced Instrument Research Group, entwickelt virtuelle Instrumente für Pro Tools 

air steht für:
 Airoran (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

L’Air steht für:
 L’Air (Aristide Maillol), Skulptur von Aristide Maillol (1939)

Siehe auch:

 Ayr (Begriffsklärung)
 Aire

AIR